Baigneaux, commune française d'Eure-et-Loir ;
 Baigneaux, commune française de la Gironde ;
 Baigneaux, ancienne commune française de Loir-et-Cher.